Vieillevigne (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Vieillevigne (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary